Marable ist der Familienname folgender Personen:

 Fate Marable (1890–1947), US-amerikanischer Jazz-Bandleader und Pianist
 John Hartwell Marable (1786–1844), US-amerikanischer Politiker
 Larance Marable (1929–2012), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger
 Manning Marable (1950–2011), US-amerikanischer Historiker